Балушешти има више значења:

 Балушешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Балушешти (Икусешти), насеље у округу Њамц у Румунији
 Балушешти (Докија), насеље у округу Њамц у Румунији